Károlyi Antal (1732–1791) táborszernagy, főispán, valóságos komornyik
 Károlyi Antal (1843–1911) tanácsos, vármegyei alispán, országgyűlési képviselő
 Károlyi Antal (1906–1970) építész
 Károlyi Antal (1929) vállalatvezető, máltai lovag
 Károlyi Béla (1942–) amerikai magyar gimnasztikaedző
 Károlyi Gyula (1837–1890) országgyűlési képviselő, főrend, utazó, császári és királyi kamarás, Nagyküküllő vármegye főispánja, Aranygyapjas Rend lovagja, lovaregyleti alelnök, földbirtokos, műgyűjtő
 Károlyi Gyula (1871–1947) politikus, Magyarország miniszterelnöke két ízben
 Károlyi Gyula (1907–1942) politikus, Horthy Miklós veje
 Károlyi Gyula (1964) matematikus, egyetemi tanár, az MTA doktora
 Károlyi Márta (szül. Erőss Márta, 1942–) amerikai magyar gimnasztikaedző, Károlyi Béla felesége
 Károlyi Mihály (1585–1626) báró, főispán
 Károlyi Mihály (1875–1955) gróf Károlyi Mihály Ádám György Miklós, politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági elnök, emigráns baloldali, a második világháború után rövid ideig nagykövet
 Károlyi Pál (1934–) zeneszerző
 Károlyi Sándor (1981–), labdarúgó

Személyek listái családnév szerint